Суперкубок Польщі з футболу 2015  — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 липня 2015 року між чемпіоном Польщі Лех (Познань) та володарем кубка Польщі Легія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Про матч на 90minut.pl 
 Матч на transfermarkt 

2015
Польща
2015 у польському спорті
Події 10 липня
Липень 2015